DBM steht für:
 DBM (Datenbank) (database manager), UNIX-Datenbankmanagementsystem
 Databasemarketing, eine Form des Direktmarketings, siehe Direktmarketing #Database-Marketing
 Datenbankmanagement im Allgemeinen, siehe Datenbank
 De Bellis Multitudinis, ein Tabletop-Spielsystem zur Simulation historischer Schlachten 
 Depressive Black Metal
 Deutsches Bergbau-Museum Bochum
 Dibenzoylmethan, Halogenkohlenwasserstoff
 Dibrommethan, Halogenkohlenwasserstoff
 Debre Marqos Airport (IATA-Code), Flughafen von Debre Markos, Region Amhara in Äthiopien

dBm steht für:
 Dezibel Milliwatt, Maßeinheit des Leistungspegels

dbm steht für:
 Zugur (auch Duguri, ISO-639-3-Code), Varietät von Jarawa (Sprache), Sprache in Nigeria

DBM